Американський штат Колорадо поділяється на 64 округи.

Колорадо